Il toponimo Jablon, con diverse grafie, può eiferirsi a:

Jabłoń, comune rurale della Polonia nel distretto di Parczew
Jabloň, comune della Slovacchia nel distretto di Humenné
Jabłoń (ted. Gablenz), frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree